Er zijn 2 wetten van Faraday:
elektrolysewet van Faraday (elektrochemie)
inductiewet van Faraday (elektromagnetisme)